Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1929 im polnischen Zakopane wurden ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination ausgetragen.

Der Kombinationslanglauf über 18 km wurde im Rahmen des Speziallanglaufs am 8. Februar auf den Hängen um die Stadt Zakopane ausgetragen und sah den Finnen Esko Järvinen als Gewinner vor den beiden Norwegern Hans Vinjarengen und Ole Stenen. Der Kombinationssprunglauf fand am 9. Februar auf der Wielka Krokiew statt, wobei sich Vinjarengen mit Sprüngen über 40 und 44 Meter an die Spitze setzte.

Nordische Kombination K-60/18 km 
Datum: Skilanglauf am Freitag, 8. Februar 1929; Kombinationssprunglauf am Samstag, 9. Februar 1929.
Ort: Zakopane, Wielka Krokiew (K-60)
Teilnehmer: Skilanglauf: 51 Skiläufer genannt; 51 gestartet; 43 davon gewertet; Kombinationssprunglauf: 40 Skispringer gestartet, 39 davon gewertet;

Anmerkung:
 Einige Quellen geben die Zeit von Walter Hain mit 1:33:48,0 Stunden an. Dies kann jedoch nicht mit seinen Sprungpunkten, Gesamtpunkten oder der endgültigen Position in Einklang gebracht werden.
 Friedrich Lexen wird mit 127,50 Punkten aus dem Skilanglauf und 95,50 Punkten aus dem Sprungwettbewerb geführt. Dies ergäbe zusammengezählt die Gesamtpunkteanzahl von 223,40. Seine Gesamtpunkte werden in sämtlichen Quellen jedoch mit 218,40 angegeben. Dies ist wahrscheinlich auf einen Übertragungsfehler zurückzuführen.
Zeichenerklärung
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 DNS/F = Did not start oder Did not finish (unklar ob nicht gestartet oder nicht beendet)

Nordische Kombination
Manner 1929